Гимнокалициум Спегаццини () — кактус из рода Гимнокалициум. Вид назван в честь доктора Карлоса Спегаццини, директора биологического института и музея в Ла-Плате (Аргентина).

Описание 
Стебель бочкообразный, достигает 14 см в диаметре. Эпидермис серо-зелёный, у некоторых экземпляров может приобретать коричневый оттенок. На 10—15 невысоких, плоских рёбрах располагаются ареолы длиной 1 см. Из ареол растут только боковые колючки; их по большей части 5—7. Колючки обычно прижаты к стеблю или слегка изогнуты.

Белые цветки с розовыми серединками распускаются на самых молодых ареолах. Внешние лепестки имеют посередине зеленоватую полоску. Длинный округлый плод содержит коричнево-чёрные семена 1 мм в поперечнике.

Распространение 
Кактус обнаружен в Аргентине, в горах на каменистой почве, на больших высотах в окружении бедной сопутствующей растительности.

История открытия 
Впервые вид был описан Карлосом Спегаццини. Он классифицировал его как эхинокактус панцирный (Echinocactus loricatus) в 1905 году. В 1922 году Бриттон и Роуз отнесли его к роду Гимнокалициум и дали нынешнее название.

Синонимы 
 Gymnocalycium cardenasianum Ritt.
 Gymnocalycium loricatum
 Gymnocalycium horizonthalonium
 Gymnocalycium armatum

Примечания

Ссылки 
 Кактусы — экзотические цветы и комнатные растения
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Gymnocalycium&species=spegazzinii

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей